Тунель — горизонтальна або похила гірнича виробка та підземна споруда, яка має два виходи на поверхню.
 «Тунель» — роман що є найбільш значним твором письменника Бернгарда Келлермана.

 «Тунель» — радянсько-румунський художній фільм 1966 року.
  — німецький фільм 2001 року.
  — австралійський фільм жахів 2011 року.
  — південнокорейський гостросюжетний драматичний фільм 2016 року.